Laserpitium luteolum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean François Aimée Gottlieb Philippe Gaudin. Laserpitium luteolum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
luteolum